Playa de San Antonio hace referencia a varios artículos:

Geografía

en España 
 Playa de San Antonio (Cullera), provincia de Valencia, Comunidad Valenciana.
 Playa de San Antonio (Calonge), provincia de Gerona, Cataluña.
 Playa de San Antonio (Espasante), provincia de La Coruña, Galicia.
 Playa de San Antonio (Nueva), Asturias.
 Playa de San Antonio (Pedernales), Vizcaya, País Vasco.
 Playa de San Antonio de Portmany, Islas Baleares.